Круглый (вариант: Круглий) — многозначный термин: фамилия и ряд топонимов.

Известные носители 
 
 Круглый, Игорь Аронович (1923—2013) — советский и российский искусствовед, член-корреспондент Российской Академии Художеств.
 Круглый, Лев Борисович (1931—2010) — советский и французский актёр.

Топонимы

Населённые пункты

Белоруссия 
 Круглый — посёлок в Хотимском районе Могилёвской области.

Россия 
 Круглый — хутор в Майкопском районе Адыгеи, упразднён в 2012 году.
 Круглый — разъезд в Тальменском районе Алтайского края, упразднён в 2001 году.
 Круглый — посёлок в Бутурлиновском районе Воронежской области.
 Круглый — посёлок в Железногорском районе Курской области.
 Круглый — посёлок в Зубово-Полянском районе Мордовии.
 Круглый — посёлок в Починковском районе Нижегородской области.
 Круглый — посёлок в Колпнянском районе Орловской области.
 Круглый — посёлок в Орловском районе Орловской области.
 Круглый — посёлок в Сердобском районе Пензенской области.
 Круглый — хутор в Калининском районе Саратовской области.

Украина 
 Круглый — село в Раховском районе Закарпатской области.

Острова

См. также

Примечания